Hôtel Astoria peut faire référence à de nombreux hôtels à travers le monde dont  :
 Hôtel Astoria, palace de Bruxelles, en Belgique ;
 Hôtel Astoria, palace de Saint-Pétersbourg, en Russie, ouvert en 1912 ;
 Hôtel Astoria, ancien hôtel parisien, en haut de l'avenue des Champs-Élysées (au n° 122, à l'emplacement de l'actuel Drugstore), détruit dans un incendie en 1972  ;
 Astoria Palace, un ancien palace à Vichy en France, aujourd'hui transformé en immeuble résidentiel.
 , anciennement hôtel Astoria, à Astoria dans l'état américain de l'Oregon, ouvert en 1923 et inscrit au Registre national des lieux historiques des États-Unis
 Hôtel Astoria à New York, ouvert en 1897 et réuni avec l'immeuble voisin pour former le Waldorf-Astoria, démoli en 1928 pour être reconstruit en 1931.
 Hôtel Astoria en Roumanie, ouvert en 1886.
 Hôtel Astoria à Belgrade en Serbie, ouvert en 1937.
 Hôtel Astoria  à Budapest en Hongrie, ouvert en 1914.

Voir aussi